DCC kan syfta på:

 DCC plc– en irländsk företagsgrupp
 DCC – Design & Construction College – en del av Hermods AB
 DCC – ett digitalt format för kassettband, se Digital Compact Cassette
 DCC – en styrning av modelltåg, se Digital Command Control
 DCC – talet 700 med romerska siffror